Le nom Coco Chanel fait référence à : 
 Coco Chanel, célèbre créatrice, modiste et styliste française ;
 Coco Chanel, un téléfilm anglo-italo-français réalisé par Christian Duguay et diffusée en 2008 ;
 Coco Chanel et Igor Stravinsky, un film français réalisé par Jan Kounen et sorti en 2009.

Voir aussi 
 Chanel solitaire, film franco-britannique réalisé par George Kaczender et sorti en 1981.
 Coco avant Chanel, film français réalisé par Anne Fontaine et sorti en 2009.